Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+1F000 à U+1FFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Pièces de mah-jong (Unicode 5.1)

Dominos (Unicode 5.1)

Cartes à jouer (Unicode 6.0)

Alphanumériques entourés – supplément (Unicode 5.2)

Sinogrammes entourés – supplément (Unicode 5.2)

Symboles et pictogrammes divers (Unicode 6.0)

Émoticônes (Unicode 6.0)

Casseau ornemental (Unicode 7.0)

Symboles du transport et cartographiques (Unicode 6.0)

Symboles alchimiques (Unicode 6.0)

Formes géométriques étendues (Unicode 7.0)

Flèches – supplément C (Unicode 7.0 à 13.0)

Caractères U+1F900 à U+1FFEF (réservé)

Spécial (fin de plan 1)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

01F